Teatro Giuseppe Verdi ist der Name folgender Theater- und Opernhäuser in Italien:

 Teatro Giuseppe Verdi (Brindisi)
 Teatro Giuseppe Verdi (Busseto)
 Teatro Giuseppe Verdi (Florenz)
 Teatro Giuseppe Verdi (Montecatini Terme)
 Teatro Giuseppe Verdi (Padua)
 Teatro Giuseppe Verdi (Pisa)
 Teatro Giuseppe Verdi (Triest)